Аркадий Федотов: Федотов, Аркадий Александрович (1928—1999) — заслуженный тренер РСФСР.
 Федотов, Аркадий Григорьевич (1893—1916) — российский военный лётчик.
 Федотов, Аркадий Яковлевич (1930—2018) — автор слов к маршу «Прощание славянки».